

События 
 Битва при Дегсастане: англосаксы во главе с королём Берниции Этельфритом побеждают скоттов во главе с королём Дал Риады Айданом.
 В Испании Виттерих свергает Лиуву II и становится вместо него королём вестготов.
 603—610 — Король вестготов Виттерик.
 Ставший впоследствии папой Бонифаций III назначен папским легатом в Константинополе.
 После смерти в 602 г. императора Маврикия персидский шах Хосров II возобновляет войну против Византии. Объединившись с аварами, он неоднократно совершает набеги на Малую Азию и в 615 г. подходит к Константинополю.
 Фока казнил полководца Нерсеса и поручил командование Леонтию. Византийцы дважды потерпели поражение.
 Лангобарды захватывают долину По, Тоскану, Сполето и Беневент, грабят Кампанию и в итоге подписывают с папой Григорием Великим перемирие.
 Мир между лангобардами и Византией даёт Италии передышку в 130 лет.
 12 августа — полное солнечное затмение на юге Франции, на Сицилии и в Египте.
 Во время спровоцированных китайской династией Суй волнений в Тюркском каганате низложен и убит каган Тарду, которому почти удалось объединить Западный и Восточный каганаты.
 Независимое вьетнамское раннефеодальное государство Вансуан завоёвано китайской династией Суй. Падение вьетнамской династии Ли Ранняя.
 Императрица Суйко и принц Сётоку вводят в Японии заимствованную из Китая систему 12 придворных рангов Канъи-дзюникай и утверждают конституцию Дзюситидзё-кэмпо из 17 пунктов.
 Распад Тюркского каганата на Западный и Восточный.

Родились 
 Дагоберт I (ум. 639 г.), король франков.
 Муавия I (ум. 680 г.), основатель и первый халиф (с 661 г.) династии Омейядов.
 23 марта — Пакаль Великий, правитель Паленке, государства индейцев майя.

Скончались 
 Лиува II (р. 583), король вестготов
 Тарду, каган Западного Тюркского каганата

См. также